Бородинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Бородинская волость (Суздальский уезд) — в составе Владимирской губернии, Суздальский уезд
 Бородинская волость (Можайский уезд) — в составе Московской губернии, Можайский уезд
 Бородинская волость (Поречский уезд) — в составе Смоленской губернии, Поречский уезд